Thelma Coyne e Nancye Wynne hanno battuto in finale May Blick e Kath Woodward 6-2, 6-4.

Teste di serie 

 Joan Hartigan /  Nell Hopman (semifinali)
 Thelma Coyne /  Nancye Wynne (Campionesse)

 May Blick /  Kath Woodward (finale)
 Joan Walters /  Dot Weston (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Australian Championships 1936